va ser un poeta, compositor i actor rus i fundador del primer teatre rus permanent.

Vida 
El fillastre del comerciant Polushkin de Kostroma, Fyodor Volkov va rebre una formació versàtil. Va establir el primer teatre públic a Yaroslavl el 1750, que després donaria fama als actors llavors desconeguts Ivan Dmitrievsky, Yakov Shumsky i altres. Dos anys després, Fyodor Volkov i el seu teatre van ser convidats per l'emperadriu Elizabeth a actuar a la seva cort, però aviat seria destituïda per la seva naturalesa "plebeia". Alguns dels actors van ser enviats al Cos de Szlachta (Шляхетный корпус) per obtenir formació.

El 1756, l'emperadriu va dictar un decret sobre l'establiment del primer teatre públic permanent a Sant Petersburg, sota la direcció d' Alexander Sumarokov . Fyodor Volkov va assistir Sumarokov en la direcció del teatre i cinc anys després es va convertir en el seu director després de la seva dimissió. Volkov va crear el teatre públic professional rus de rellevància nacional, el va unir amb l'art dramàtic progressista i va obrir el camí per a diversos actors russos. Es va casar amb una de les primeres actrius a Rússia, Maria Ananina.

Com a actor, Fyodor Volkov va interpretar sobretot funcions tràgiques, com les de les obres de Sumarokov Khorev (Хорев), El refugi de la virtut (Прибежище добродетели), Gamlet (Гамлет; la versió de Sumarokov de Shakespeare Hamlet), Semira) Sinav i Truvor (Синав и Трувор), Yaropolk i Demiza (Ярополк и Демиза). Després d'haver dominat l'art de l'escenari, Volkov sovint es va desviar dels cànons estètics del classicisme i va optar per no seguir les regles universalment recitades de recitació solemne. A les seves obres de teatre, Sumarokov sovint crearia personatges amb el temperament salvatge de Volkov. Aquest últim, però, era un còmic molt talentós.

Malgrat que no destacà en cap dels gèneres en que va actuar, cal consignar el seu nom perquè fou l'autor del primer llibret d'òpera escrit en llengua russa, La clemència de Tito, amb música Francesco Araja (1751) i de l'òpera Taniuxka, també en rus, per a la qual va compondre i la música el 1756.

Llegat 
 El Teatre Yaroslavl porta el nom de Volkov des del 1911.

Referències 

Persones de la província de Kostromà
Persones de la província de Iaroslavl
Poetes russos
Actors de teatre russos
Directors de teatre russos
Compositors russos
Alumnes de l'Academia Eslavo-Greco-Llatina
Morts a Moscou
Morts a Sant Petersburg